En matemáticas el término Invariante algebraico puede referirse a:

 Un invariante algebraico de una matriz o una aplicación lineal, es una función polinómica de las componentes de una matriz que no depende de la base escogida para su cálculo.
 Un invariante algebraico topológico es una estructura algebraica que se hace corresponder a un espacio topológico, constituye la base de la topología algebraica.
 Un objeto dentro de la teoría de invariantes más general, desarrollada ampliamente por David Hilbert.